Live in London ist der Name

 eines Livealbums der Beach Boys, siehe Live in London (Beach-Boys-Album)
 eines Livealbums von Steve Vai, siehe Live at the Astoria, London
 eines Livealbums der Band Testament, siehe Live in London (Testament-Album)
 eines Livealbums von Deep Purple